Третий кабинет Рютте сформирован 20 октября 2017 года, приведён к присяге 26 октября и сменил  после парламентских выборов в Нидерландах в 2017 году. Это коалиционное правительство центристских и правоцентристских партий: Народной партии за свободу и демократию (НПСД), Христианско-демократического призыва (ХДП), Демократов 66 (Д-66) и Христианского Союза (ХС).

Список министров 
В состав кабинета Рютте входят премьер-министр и 17 министров (первоначально 15 министров), в том числе три заместителя премьер-министра, а также восемь статс-секретарей (первых заместителей министра):

Примечания 

Правительство Нидерландов
Правительства, появившиеся в 2017 году
Появились в 2017 году в Нидерландах